Parkhotel oder Park Hotel ist der Name folgender Hotels:

 Park-Hotel in Braunschweig, von 1909 bis 1961 der Name eines Hotels, siehe Café Lück
 Park Hotel Bremen
 Parkhotel (Den Haag)
 Parkhotel (Dresden), denkmalgeschütztes Hotel auf dem Weißen Hirsch
 Parkhotel (Düsseldorf)
 Parkhotel (Eisenach), von 1945 bis 1993 Name des Hotel Kaiserhof (Eisenach)
 Le Méridien Parkhotel Frankfurt
 Parkhotel, vormals Hotel National, ehemaliges Hotel mit denkmalgeschütztem Festsaal in Fürth, abgebrochen 2013
 Parkhotel Albrechtshof Gohrisch, denkmalgeschützte Hotelanlage in Gohrisch
 Parkhotel Richmond in Karlsbad
 Parkhotel (Königsberg)
 Parkhotel Schlangenbad
 Parkhotel Schönbrunn
 Parkhotel (Shanghai)
 Park Hotel Vitznau in Vitznau in der Schweiz
 Park Hotel Weggis, ehemaliger Name des Hotels Park Weggis in Weggis, Schweiz

Parkhotel ist ein Gebäudeteil folgender Bauwerke:
 Allgäu Tower

Im National Register of Historic Places gelistete Objekte:

 Park Hotel (Arkansas), ID-Nr. 82000819
 Park Hotel (Tennessee), ID-Nr. 80003821
 Park Hotel (Texas), ID-Nr. 80004124
 Park Hotel (Utah), ID-Nr. 92001690

Weitere Bedeutungen:
 eine ehemalige Fernsehserie, siehe Parkhotel Stern